Le Sac des Filles — дебютный студийный альбом французской певицы Camille, вышедший 23 сентября 2002 года. Название переводится как Женская сумочка.

Информация об альбоме 
В создании альбома принимал участие джазовый музыкант Magik Malik, записавший для него партии флейты. Альбом был продан в количестве более 30000 копий.

Режиссёром клипа Paris, стал Стефан Седнауи, ранее работавший с Мадонной.

Песня «1,2,3» послужила музыкальной темой для рекламного ролика духов Promesse от Cacharel.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 2002 года
Альбомы Virgin Records
Альбомы EMI Records